Mycerinopsis är ett släkte av skalbaggar. Mycerinopsis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mycerinopsis